

Astronomia
 3531 Cruikshank – asteroide della fascia principale

Persone
 Dane Cruikshank – giocatore di football americano statunitense
 George Cruikshank – illustratore britannico
 Isaac Cruikshank – illustratore e caricaturista britannico
 Lucas Cruikshank – attore statunitense
 William Cumberland Cruikshank – chimico e anatomista britannico